ЛССР может означать:

 Латвийская Советская Социалистическая Республика () — одна из союзных республик Советского Союза, ныне Латвийская Республика (Латвия).
 Латвийская социалистическая советская республика () — государственное образование, существовавшее на части территории современной Латвии с 17 декабря 1918 года до весны 1920 года.
 Литовская Советская Социалистическая Республика () — одна из союзных республик Советского Союза, ныне Литовская Республика (Литва).